Верхо́вье — узловая железнодорожная станция примыкающих однопутных тепловозных линий Орёл — Верховье, Верховье — Елец и Верховье — Мармыжи, расположена в 87 км от Орла в одноимённом посёлке городского типа, является конечной станцией для пригородных поездов всех трёх направлений.

Станция относится к Орловско-Курскому региону Московской железной дороги. Также на станции имеется закрытое в 2009 году локомотивное депо ФТЧ-27 Верховье и вагонное депо. Функционируют ПЧ-22, ШЧ-19, НГЧ. Несколько десятилетий на станции была база запаса МПС, где содержались порядка 50 единиц паровозов и тепловозов. База расформирована в 1997 году.

Пригородное сообщение 
 Верховье — Орёл (со сменой направления движения в Лужках-Орловских)
 Верховье — Ливны-1 — Курск (с пересадкой в Ливнах и сменой направления движения в Кшени)
 Верховье — Елец (по состоянию на 2015 год — только до станции Измалково, дальше до Ельца пригородного сообщения нет)

Поезда дальнего следования

Ссылки 
 
 
 Депо Верховье

Примечания 

Станции Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Участковые станции
Станции 2 класса
Железнодорожные станции и платформы Орловской области